Рассе́яние — изменение характеристик (часто — угла) после столкновения (касания, прохождения мимо) с веществом или телом. В физике различают:
 Рассеяние частиц
 Рассеяние света
 Рэлеевское рассеяние
 Томсоновское рассеяние
 Комптоновское рассеяние
 Рассеяние Мандельштама — Бриллюэна
 Рассеяние Рамана
 Неупругое рассеяние
 Рассеяние магнитного потока
 Комбинационное рассеяние света
 Спонтанное параметрическое рассеяние

См. также 
 Дисперсия
 Рассеивание